Макгенрі (округ, Іллінойс)
 Макгенрі (округ, Північна Дакота)

Також 
 Макгенрі (значення)